Сант-Эузанио () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде топонимов.
 Сант-Эузанио-дель-Сангро — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Сант-Эузанио-Форконезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.